El alguacil de la montería era un antiguo oficio a cuyo cargo estaba la guarda de las telas y redes y todos los demás aparejos tocantes al ministerio de la montería. Además, tenía encargado proveer de carros y bagajes para llevar todo lo recaudado por ella al lugar donde el rey ordenaba. 

El alguacil de montería traía vara alta de justicia por todo el reino y contaba con un ayudante para desempeñar su oficio.

Referencias
Discurso sobre la montería, Gonzalo Argote de Molina, 1882

Antiguas ocupaciones jurídicas